Saliceto – gmina we Włoszech, w regionie Piemont
 Saliceto – gmina we Francji, w regionie Korsyka